Miejscowości w USA:
 Lake Park – miejscowość w stanie Floryda, w hrabstwie Palm Beach
 Lake Park – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Lowndes
 Lake Park – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Dickinson
 Lake Park – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Becker
 Lake Park – wieś w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Union
Gminy w USA:
 Lake Park (ang. Lake Park Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Becker